Polites (del griego antiguo Πολίτης, polítes, y plural, politai), literalmente, "ciudadano", es el nombre de dos personajes pertenecientes a la mitología griega.

Ambos han tenido participaciones menores en las epopeyas de Homero:
 Polites, hijo de Príamo y Hécuba. Fue muerto por Neoptólemo, en presencia de sus padres, durante el saqueo de Troya. (Eneida, Canto II).
 Polites, uno de los hombres de Odiseo, a quien este último se refiere como su amigo más querido pese a que solo es mencionado en una ocasión. (Odisea, Canto X, verso 224). Se desconoce si fue muerto por Escila o por la tormenta que hundió el navío de Odiseo.

Enlaces externos 

 Ilíada, II: texto español en Wikisource; véanse los vv. 786 - 795: Neoptólemo mata a Polites el troyano.
 Texto griego en Wikisource.

 Odisea, X: texto español en Wikisource; véanse los vv. 203 - 228: Polites el aqueo admira el canto de Circe.
 Texto griego en Wikisource.

 Polites, el amigo de Odiseo, en el sitio del Proyecto Perseus.

Personajes de la guerra de Troya
Personajes de la Ilíada
Personajes de la Odisea
Personajes de la Eneida
Palabras y frases en griego